Osoby o tym nazwisku:
 Ireneusz Żurawicz – polski bobsleista oraz lekkoatleta
 Jan Żurawicz – polski żołnierz podziemia
 Marcin Żurawicz – polsko-amerykański, fotograf, fotoreporter, dziennikarz, poeta i muzyk